В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Яна Новотна і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва 7-6, 4-6, 7-5.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (півфінал)
 Відсутня

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
 Дженніфер Капріаті /  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Манон Боллеграф /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Мерседес Пас /  Наталі Тозья (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open